Martinsgraben ist ein Gewässername:

 Martinsgraben (Linder), linker Zufluss der Linder vor Schloss Linderhof, Gemeinde Ettal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Martinsgraben (Östliche Mindel), rechter Zufluss der Östlichen Mindel (zur Mindel) nach Bronnerlehe, Gemeinde Salgen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Martinsgraben (Udelfanger Bach), linker Zufluss des Udelfanger Bachs (zum Zinziger Bach, zur Sauer) vor Udelfangen, Ortsgemeinde Trierweiler, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Martinsbach